

Cinema e televisione 
 The Rainbow – film del 1917 diretto da Ralph Dean
 The Rainbow – film del 1929 diretto da Reginald Barker
 La vita è un arcobaleno (The Rainbow) – film del 1989 diretto da Ken Russell
 The Rainbow – serie televisiva britannica del 1988

Altro 
 L'arcobaleno (The Rainbow) – romanzo di David Herbert Lawrence del 1915
 The Rainbow  – rivista di informatica statunitense
 The Rainbow  – dipinto a olio di George Inness

Pagine correlate 
 Rainbow